Příjmení Hofstadter má více nositelů:

 Douglas Hofstadter (* 1945), americký vědec
 Richard Hofstadter (1916–1970), americký historik
 Robert Hofstadter (1915–1990), americký fyzik, nositel Nobelovy ceny

 ve fikci
 Leonard Hofstadter, hlavní postava amerického sitcomu Teorie velkého třesku

Externí odkazy